Příjmení Herget nese více různých osobností:

 Antonín Herget (1862–1918) – pražský podnikatel ve stavebních hmotách, zakladatel a vlastník Hergetovy cihelny v Sedlci u Prahy a jediný syn Maxe Hergeta (1823–1893)
 Franz Anton Leonard Herget (1741–1800) – český matematik a inženýr
 Max Herget (1823–1893) – rakouský a český podnikatel v průmyslu stavebních hmot a politik německé národnosti
 Michala Hergetová (* 1979) – česká televizní ekonomická redaktorka a novinářka
 Marie Hergetová (1863 – ?) – česká socialistka a anarchistka, vězněná

Německá příjmení
Česká příjmení